1500 m stylem dowolnym mężczyzn – jedna z konkurencji pływackich rozgrywanych podczas XVII Igrzysk Olimpijskich w Rzymie. Eliminacje odbyły się 2 września, a finał 3 września 1960 roku.

Złoty medal zdobył rekordzista świata, Australijczyk John Konrads, który czasem 17:19,6 ustanowił nowy rekord olimpijski. Srebro wywalczył mistrz olimpijski w tej konkurencji sprzed czterech lat, Murray Rose (17:21,7) z Australii. Swój sukces z poprzednich igrzysk powtórzył Amerykanin George Breen (17:30,6), który wywalczył brązowy medal.

Dzień wcześniej, w eliminacjach rekord olimpijski poprawiali kolejno Japończyk Tsuyoshi Yamanaka (17:46,5) i Australijczyk Murray Rose (17:32,8).

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Wyniki

Eliminacje

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 

M